Сезон 1985/86 — 76-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 75-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в седьмой раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став восемнадцатикратным чемпионом Австрии и девятнадцатикратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первый дивизион.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица. Чемпионский плей-офф

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Основной раунд

Чемпионский плей-офф

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1985/86
Чемпионат Австрии 1985/86 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1985/86 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1985/86 на сайте AustriaSoccer.at

1985/1986
Аустрия Вена